

Persone 
Agostino Chiodo (1791-1861) – militare e politico italiano
Domenico Chiodo (1823-1870) – generale e architetto italiano
Charles (1952), Stephen (1954) e Edward Chiodo (1960), meglio noti come Fratelli Chiodo – tre fratelli statunitensi specializzati nella produzione di effetti speciali cinematografici
Mario Chiodo Grandi (1872-1937) – pittore italiano
Vincenzo Chiodo (1963) – mafioso italiano

Altro 
Chiodo – oggetto usato per realizzare collegamenti fissi tra pezzi di legno, di metallo o di altro materiale
Chiodo da roccia – ancoraggio artificiale utilizzato dagli alpinisti
Chiodo di legno – cilindro in legno utilizzato in falegnameria
Chiodo di passione – simbolo araldico
Chiodo – giubbotto di pelle, tradizionalmente di colore nero, e lungo fino alla vita
Chiodo isterico – cefalea lancinante accusata da soggetti isterici
Chiodo di garofano – albero sempreverde alto 10-15 m della famiglia delle Myrtaceae
Monte Chiodo – altura a nord di Buonalbergo, in provincia di Benevento, Italia
Ponte Chiodo – ponte di Venezia, Italia

Pagine correlate 
Chiodi (disambigua)